Leave it All to Me («Предоставьте Всё это Мне») — это песня из ситуационной комедии АйКарли. Её исполняет Миранда Косгроув и Дрэйк Бэлл. Эта песня, дебютный сингл Миранды Косгроув. Она была написана . Сокращенный вариант используется в начале ситкома и в титрах (минусовка).

Музыкальное видео 
Официальная премьера клипа в начале эпизода АйКарли 24 мая 2008 года. Премьера видеоклипа на  11 июня 2008 года.

Список композиций 
Цифровая дистрибуция
 Leave It All to Me
 Другие версии
 Leave It All to Me (Jason Nevins Remix)
 Leave It All to Me (Billboard Remix)

Кавер-версии 
Песня была исполнена панк-группой Less Than Jake во время выхода :en:TV/EP

Переведённые версии 
Известные версии в переводе:
 Немецкий 
 Венгерский 
 Польский 
 Турецкий
 Датский 
 Шведский 
 Испанский

Чарты

См. также 
 АйКарли
 Миранда Косгроув
 Дрэйк Бэлл

Примечания

Ссылки 
 Leave It All to Me
 текст песни на английском языке
 сокращенный вариант песни
 перевод песни на русский язык
 официальное видео показанное на TRL

Песни США
Дебютные синглы
Синглы 2007 года